

Geografia
Zambezia – villaggio del Mozambico
Provincia di Zambezia – provincia del Mozambico

Altro
Zambezia – film d'animazione del 2012
Zambezia – rivista accademica sudafricana